Державотворення
 Розбудова Держави (журнал)